Сергей Копылов:
 Копылов, Сергей Анатольевич (род. 1963) — украинский историк-славист.
 Копылов, Сергей Владимирович (род. 1960) — советский велосипедист.